El Turó d'en Gou és una muntanya de 330 metres que es troba al municipi de Mieres, a la comarca catalana de la Garrotxa.

Referències 

Muntanyes de Mieres